Catarina de Médici (em italiano Caterina de' Medici; Florença, 2 de maio de 1593 - Siena, 17 de abril de 1629) foi uma princesa toscana, duquesa consorte de Mântua e Monferrato, como segunda mulher de Fernando I Gonzaga, Duque de Mântua e de Monferrato e, por fim, Governadora de Siena desde 1627 até à sua morte. Era filha de Fernando I de Médici, Grão-duque da Toscana e de sua mulher Cristina de Lorena. Não teve geração.

Biografia
Segunda filha e terceira criança nascida do casamento do Grão-duque Fernando II com Cristina da Lorena, Catarina, baptizada com o nome da conhecida rainha de França, nasceu em Florença em 2 de maio de 1593. Chegou a ser considerada como potencial noiva de Henrique Frederico Stuart, Príncipe de Gales, herdeiro dos três reinos britânicos (Inglaterra, Escócia e Irlanda) mas, por ser católica, a questão religiosa acabou por ser uma barreira intransponível.

Assim, em 1617 acabou por casar com Fernando Gonzaga, Duque de Mântua e Monferrato, casamento que não teve geração. Ao enviuvar, em 1626, regressou à Toscana. O seu sobrinho, o Grão-duque Fernando II de Médici nomeou-a Governadora de Siena em 1627, cidade onde veio a falecer de varíola dois anos mais tarde. Já com idade avançada, Catarina adquiriu uma reputação piedosa. Certos historiadores afirmam que Catarina terá tido grande parecença quer com seu irmão Cosme II, quer com sua irmã Cláudia. Foi sepultada na necrópole dos Médici, a Basílica de São Lourenço.

Títulos e honras
2 de maio de 1593 – 16 de fevereiro de 1617 Sua Alteza Catarina de Médici
16 de fevereiro de 1617 – 29 de outubro de 1626 Sua Alteza a Duquesa de Mântua e de Monferrato
29 de outubro de 1626 – 1627 Sua Alteza a Duquesa viúva de Mântua e de Monferrato
1627 – 17 April 1629 Sua Alteza a Governadora de Siena

Ascendência
</center>

Referências

Citações

Bibliografia
Young, G.F.: The Medici: Volume II, John Murray, London, 1920

Nascidos em 1593
Mortos em 1629
Família Médici
Família Gonzaga
Nobres da Itália
Governadores de Siena
Duquesas de Monferrato
Princesas da Toscana
Mulheres do século XVI
Mulheres do século XVII
Duquesas de Mântua
Sepultados na Basílica de São Lourenço
Naturais de Florença